Novaolimpiense – abitanti di Nova Olímpia (Mato Grosso)
Novaolimpiense – abitanti di Nova Olímpia (Paraná)